De Doblougprijs (Noors: Doblougprisen; Zweeds: Doblougska priset) is een onderscheiding van de Zweedse Academie voor literatuur en literatuurwetenschap. De prijs werd door de Noorse filantroop Birger Dobloug in 1938 per testament ingesteld en wordt sinds 1951 jaarlijks aan zowel een Zweedse als een Noorse auteur toegekend. Sinds 1985 wordt de prijs jaarlijks aan twee Zweden en twee Noren uitgereikt. De prijs is met 150.000 Zweedse kronen per persoon gedoteerd.

Gelauwerden

Scandinavische literatuur
Noorse literatuurprijs
Zweedse literatuurprijs